

Geografia 
 Bièvre (Belgio), comune della Vallonia, Belgio

Corsi d'acqua 
 La Bièvre, un fiume della regione dell'Île-de-France, affluente della Senna a Parigi;
 La Bièvre, un fiume del dipartimento della Mosella, affluente della Sarre;
 La Bièvre, un fiume del dipartimento dell'Isère e affluente del Rodano;
 La Bièvre, un piccolo fiume nel dipartimento delle Ardenne e affluente della Bar;
 La Bièvre, un piccolo fiume nel dipartimento di Loir-et-Cher, affluente del Beuvron.